MX, Missile Experimental, az LGM–118 Peacekeeper interkontinentális ballisztikus rakéta fejlesztésekor használt, ismert elnevezése
 MX-rekord, e-mail továbbításában használt rekord
 LEW MX és MXA sorozatú villamos HÉV